Sam o Samuel Johnson possono riferirsi a:

Biografie 
 Letteratura 
 Samuel Johnson (1691-1773), drammaturgo inglese
 Samuel Johnson (1709-1784), critico letterario e poeta inglese

 Politica 
 Sam Johnson (1930-), politico statunitense

 Sport
 Samuel Johnson (1984-), calciatore ghanese
 Samuel Johnson (1984-), calciatore guineano
 Sam Johnson (1993-), calciatore liberiano
 Sam Johnson (1993-), rugbista a 15 scozzese